Vysoký Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Vysoký Újezd, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vysoký Újezd, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vysoký Újezd, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie